Вашурово — название населённых пунктов.

Россия 
 Вашурово — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Вашурово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.